Maristi è il nome con cui vengono indicati i religiosi delle varie congregazioni della famiglia marista:
 Società di Maria (padri Maristi), ramo clericale della famiglia marista, fondato da Jean-Claude Colin nel 1816;
 Fratelli Maristi delle Scuole, ramo laicale della famiglia marista, fondato da Marcellin Champagnat nel 1817;
 Suore della Congregazione di Maria (suore Mariste), ramo femminile della famiglia marista, fondato da Jeanne-Marie Chavoin nel 1823;
 Suore Missionarie della Società di Maria (Missionarie Mariste), ulteriore ramo femminile della famiglia marista. All'inizio parte del Terz'Ordine e poi divenuta Congregazione di diritto pontificio nel 1931. Non hanno fondatrice, ma 11 Pioniere, le loro prime suore, partite in tappe successive dal 1845 al 1860 e che hanno dato origine alla Congregazione. La prima a partire è stata Françoise Perroton.